Bampton puede referirse a:

Inglaterra 
 Bampton (Cumbria)
 Bampton (Devon)
 Bampton (Oxfordshire)